Eternity:
  — альбом американской пауэр-метал-группы Kamelot, выпущенный в 1995 году.
  — альбом британской дум-метал-группы Anathema, выпущенный в 1996 году.
 Eternity — альбом южнокорейской поп-группы APRIL, выпущенный в 2017 году.
 «» — сингл британского певца Робби Уильямса, выпущенный в 2001 году.

См. также